Wildsbach ist ein Gewässername:

 Wildsbach (Großer Wimbach), rechter Zufluss des Großen Wimbachs im Gemeindeteil Frickenhofen von Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wildsbach (Neumagen), linker Zufluss des Neumagens bei Hof, Gemeindeteil Untermünstertal, Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg